Бильц () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Бильц, Вильгельм (1877—1943) — немецкий химик.
 Бильц, Генрих (1865—1943) — немецкий химик.